Kiryū oder Kiryu steht für:

 Kiryū, eine Stadt in der japanischen Präfektur Gunma auf Honshū
 Kiryū (Band), eine japanische Band
 Kiryuerde aus der Region um die japanische Stadt Kiryū
 (6275) Kiryu, Asteroid des Hauptgürtels

Kiryū ist der Familienname folgender Personen:

 Nanase Kiryū (* 1989), japanische Fußballspielerin
 Yoshihide Kiryū (* 1995), japanischer Sprinter
 Kiryū Yūyū (1873–1941), japanischer Journalist